Styggbergstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Styggbergstjärnen (Nås socken, Dalarna), sjö i Vansbro kommun, 
Styggbergstjärnen (Siljansnäs socken, Dalarna), sjö i Leksands kommun, 
Styggbergstjärnen, Medelpad, sjö i Ånge kommun,  (5,2 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn